Jardín hace referencia a varios artículos:

Lugares
Jardín, terreno, generalmente en el exterior, para cultivo de plantas ornamentales.
Jardín (Antioquia), municipio colombiano en el suroeste del departamento de Antioquia.
Jardín (béisbol), área del terreno de juego que se encuentra más allá del área delimitada por el cuadro interior o infield.

Instituciones
Jardín (Epicuro), escuela filosófica que Epicuro fundó en Atenas.
Jardín de infantes, nombre que recibe la educación preescolar en varios países.

Literatura
El jardín de los suplicios, novela de Octave Mirbeau, publicada durante el Caso Dreyfus.
Jardín novela de Dulce María Loynaz.

Además
Jardín, Nombre que reciben en los buques los inodoros o letrinas.